Hammarby socken kan syfta på:

Hammarby socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Österrekarne härad
Hammarby socken, Uppland – en socken i Uppland ingick i Vallentuna härad

Se även 
Hammarby, för andra betydelser